Den här artikeln handlar om sidorodret på flygplan. För sidoroder på skepp, se roder.

Sidoroder eller sidroder är det roder på ett flygplan som styr rörelserna i sidled, längs den vertikala axeln (girplanet). Sidorodret sitter längst bak på den vertikala stabilisatorn. Sidorodret styrs av piloten med pedaler, där höger pedal får nosen att svänga åt höger och vänster pedal får nosen att svänga åt vänster.

Referenser 

Flygteknik